Torre de menagem - torre principal de um castelo.
 Torreão (Recife) - bairro da cidade do Recife, Brasil.
 Torreão dos Andrade - estrutura militar medieval na província da Corunha, Galiza, Espanha.

Ver também
 Torre